Plusieurs villes ou communes possèdent une rue, une avenue ou une place Neuve. Il s'agit très généralement d'une voie de communication qui ne reçut aucun nom lorsqu'elle fut créée et resta donc indéfiniment 'neuve':

en  
 La rue Neuve, à Bruxelles est une rue piétonne commerçante du centre-ville.
 La rue Neuve, à Charleroi est une rue qui aboutit à la place Charles II.
 La rue Neuve, à Mons est une rue du centre-ville toute proche de la Grand'Place.

en  
 La place Neuve à Bourg-en-Bresse
 La rue Neuve à Dammartin-en-Serve
 La rue Neuve à Lille
 La rue Neuve à Lyon
 La rue Neuve-des-Capucins à Nantes
 L'ancienne rue Neuve-Notre-Dame, la rue Neuve-des-Boulets, la rue Neuve-de-la-Chardonnière, la rue Neuve-Popincourt, la rue Neuve-Saint-Pierre, la rue Neuve-Tolbiac à Paris
 La rue Neuve à Toulouse

en  
 L'avenue Neuve, à Ardon.
 La place Neuve, ou place de Neuve, à Genève

Voir aussi
Strada Nuova (homonymie)

Neuve